15-й механизированный корпус — формирование Вооружённых Сил СССР в период Великой Отечественной войны. Период боевых действий: с 22 июня 1941 года по 5 августа 1941 года.

История 
15-й механизированный корпус входил в состав 6-й армии, входившей в Киевский военный округ, который 22 июня 1941 года был преобразован в Юго-Западный фронт.

15-й механизированный корпус начал формироваться в марте 1941 года. Летом 1940 года из состава 4-го механизированного корпуса была выделена 10-я танковая дивизия, но при этом сохранившая прежнее место дислокации. 37-я танковая дивизия формировалась весной 1941 года на базе 18-й легкотанковой бригады, переброшенной в мае 1941 года из Прибалтики. На формирование других частей дивизии пошли артиллерийские, стрелковые и танковые батальоны, а также роты и полки.

Управление расформировано в августе 1941 года в связи с гибелью в Уманском котле.

Командование 
 Командир — генерал-майор Карпезо, Игнатий Иванович;
 Заместитель по строевой части — полковник Ермолаев, Георгий Иванович;
 Начальник штаба — генерал-майор Ноздрунов, Михаил Кузьмич, полковник Шаров.
 Заместитель по политической части — полковой комиссар Лутай Иван Васильевич (20.03.1941-05.08.1941, погиб в сентябре 1941 г.).
 Заместитель начальника отдела политпропаганды — полковой комиссар Бичеров Александр Андреевич (20.03.1941-05.08.1941).
 Помощник по технической части — военинженер 2 ранга В. Н. Рябов.
 Начальник отдела тыла — капитан Стурит Август Андреевич (пропал без вести 02.07.1941).

Состав корпуса 
 Штаб корпуса — г. Броды
 10-я танковая дивизия -в/ч 4141 Злочев (генерал-майор Огурцов, Сергей Яковлевич)
 19-й танковый полк -в/ч 4466 (подполковник Пролеев Василий Алексеевич)
 20-й танковый полк -в/ч 4536 (полковник Терлянский Иван Владимирович)
 10-й мотострелковый полк -Бережаны, Белый Камень (полковник Пшеницын Владимир Александрович)
 10-й гаубичный артиллерийский полк -в/ч 4615 Перемышляны (майор Скорняков Михаил Иванович)
 37-я танковая дивизия -в/ч 9639 Кременец (полковник Аникушкин, Фёдор Георгиевич)
 73-й танковый полк -в/ч 9680 (майор Громагин Михаил Александрович)
 74-й танковый полк -в/ч 9683 (полковник Коюнтин (Клюнтин?) Василий Александрович пропал без вести)
 37-й мотострелковый полк -в/ч 9667 Бережаны (майор Шлыков Иван Семёнович (25.03.1941 — погиб 27.06.1941)
 37-й гаубичный артиллерийский полк -в/ч 9691
 212-я моторизованная дивизия -в/ч 2801 г. Броды (генерал-майор технических войск Баранов, Сергей Васильевич, с 01.07.1941 полковник Бардадин Василий Владимирович, начальник штаба — полковник Першаков Михаил Алексеевич — до 01.07.1941)
 669-й мотострелковый полк -в/ч 2815 (полковник Бардадин, Василий Владимирович)
 692-й мотострелковый полк -в/ч 2804 (майор Покорный Василий Ефимович (пропал без вести 07.08.1941)
 131-й танковый полк -в/ч 2836 (полковник Рубинов Михаил Григорьевич)
 655-й артиллерийский полк -в/ч 2827
 25-й мотоциклетный полк -в/ч 8149 (майор Чепрунов Георгий Ильич (25.03.1941-?)
 544 отдельный батальон связи -в/ч 8130
 65 отдельный мотоинженерный батальон -в/ч 8132
 115 корпусная авиационная эскадрилья -в/ч 5489
 Корпусной артиллерийский полк (номер неизвестен)

Численность 
Численность личного состава на 22.06.1941 г. составляла 33 935 человек (что составляло 94 % от штатной численности).

Бронетанковый состав:

Обозначения: «?» — количество неизвестно; «-» — данных нет.

Примечание: 10-я танковая дивизия в июньских боях из 63 танков КВ потеряла 56. Из них: 11 потеряно в бою, 11 пропало без вести, 34 оставлено и взорвано экипажами из за неисправностей. Согласно боевым донесениям к началу боёв в корпусе в строю числилось 45 танков Т-26. Из общего числа БА-20 корпуса 5 находилось в мотоциклетном полку.

Количество автотранспорта:
 Легковых автомобилей 82;
 Грузовых автомобилей 1953 из них автоцистерн 166, мастерских 65;
 Автобусов 38, из них штабных 5, санитарных 31.
 Тракторов 165;
 Мотоциклов 131.

На 07.07.1941 в корпусе было в наличии 66 танков, на 01.08.1941 уже только 15 танков.

Причины потерь в танках:
 Оставлено на месте расквартирования 45 танков;
 Передано в другие части во время боевых действий 23 танка;
 Отстало в пути и пропало без вести 230 танков;
 Безвозвратные потери 385 танков.

Примечания

Источники 
 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. С. 21
 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Издательство «Новости». Москва, 1990.
 Анфилов В. А. «Незабываемый сорок первый». М. 1989.
 Баграмян И. Х. «Мои воспоминания». Ереван. 1980.
 Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М. 1992.
 Слюсаренко З. К. «Последний выстрел». М. 1974.
 Краткое описание боевых действий 15-го механизированного корпуса в период с 22.6.41 г. по 12.7.41 г.
 Доклад командующего войсками Юго-Западного фронта начальнику Генерального штаба Красной Армии от 7 июля 1941 г. о положении механизированных корпусов фронта. ЦАМО РФ. Ф. 229, оп. 3780сс, д. 1, л. 34. Машинописная копия. См. «Документы».
 Доклад о боевой деятельности 10-й танковой дивизии на фронте борьбы с германским фашизмом за период с 22.6 по 1.8.41 г.
 Доклад командира 37-й танковой дивизии начальнику автобронетанкового управления Юго-Западного фронта о боевых действиях дивизии в период с 22 июня по 10 июля 1941 г. и её состоянии на 15 июля 1941 г.
 Слюсаренко З. К. Сыновий долг. — Киев: Политиздат Украины, 1981.
 ЦАМО, ф. 38, оп. 11360, д. 2.
 ЦАМО, ф. 38, оп. 11373, д. 67.
 ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 896.
 Приложение 2 Н.Попель «В тяжкую пору» М. АСТ 2001.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979.

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны